Bel Canto, Bel canto sau Bel-Canto se poate referi la

 Bel canto, o tehnică vocală 
 Epoca Bel Canto, o perioadă din istoria teatrului liric italian cuprinsă aproximativ între 1805 și 1830 
 Bel Canto (cor), cor norvegian de muzică clasică
 Bel Canto (formație), inițial Bel Kanto, trupă muzicală norvegiană de muzică pop electronică 
 Bel Canto (roman), roman de Ann Patchett
  Bel Canto, album al interpretei Renée Fleming

Vezi și 
 Canto

Muzică